Jettenbach (Opper-Beieren)
Jettenbach (Palts)